Rosenegg  ist der Name folgender geographischer Objekte:

Orte:
 Rosenegg (Gemeinde Ebental), Ortsteil von Ebenthal in Kärnten im Bezirk Klagenfurt-Land in Kärnten, Österreich
 Rosenegg (Gemeinde Arbesbach), Ortsteil in der Marktgemeinde Arbesbach, Bezirk Zwettl, Niederösterreich
 Rosenegg (Gemeinde Garsten), Ortsteil von Garsten im Bezirk Steyr-Land in Oberösterreich, Österreich

Burgen und Schlösser:
 Burg Rosenegg (Hegau), bei Rielasingen-Worblingen im Landkreis Konstanz in Baden-Württemberg
 Burg Rosenegg (Walgau), auch Schloss Rosenegg, bei Bürs im Bezirk Bludenz in Vorarlberg
 Schloss Rosenegg (Ebenthal), bei Ebenthal in Kärnten im Bezirk Klagenfurt-Land in Kärnten
 Schloss Rosenegg (Kreuzlingen), bei Kreuzlingen im Bezirk Kreuzlingen im Kanton Thurgau
 Schloss Rosenegg (Steyr), in Garsten bei Steyr in Oberösterreich
weitere Bauwerke:
 Villa Rosenegg, Gemeinde Aldrans, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
sowie:
 Rosenegg (Berg), 549 m, bei Rielasingen-Worblingen im Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg

Rosenegg ist ein süddeutsches Adelsgeschlecht
 Rosenegg (Adelsgeschlecht)

Rosenegg ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann von Gilm zu Rosenegg (1812–1864), österreichischer Jurist und Dichter
 Werner von Rosenegg († 1402), Abt der Reichenau (1385–1402)

Siehe auch:
 Roseneck